Kommunerna i Orenseprovinsen (officiellt namn Provincia de Ourense) är 92 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Galicien.

Provinskod: 32

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Galicien
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Källor och fotnoter 

Orter i Galicien
Spaniens kommuner
Spaniens provinser